Otero County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Otero County, Colorado 
 Otero County, New Mexico